Григорий Моисеевич Верешков (9 ноября 1947 — 2 октября 2014, Ростов-на-Дону, Российская Федерация) — советский и российский  и педагог, профессор физического факультета Южного федерального университета.

Биография 

В 1972 г. окончил физический факультет Ростовского государственного университета (РГУ).
 1972-1974 г.- в аспирантуре физического факультета РГУ,
 1974—1975 гг. — старший научный сотрудник НИИ физики,
 1974 г. — защитил кандидатскую диссертацию на тему " Коллективные процессы в плазменных и гравитационных системах ".
 1975—1981 гг. — доцент кафедры теоретической и ядерной физики.

С 1981 г. — заведующий лабораторией теории фундаментальных взаимодействий НИИ Физики РГУ. С 1990 г. — доцент, затем — профессор кафедры теоретической и вычислительной физики по совместительству.

Научная деятельность 

Специалист в области гравитации и космологии, физики релятивистских фазовых переходов в космологической плазмы элементарных частиц, физики элементарных частиц в области ускорительных энергий, физики фазовых переходов в сверхпроводниках, философских проблем фундаментальной физики и космологии.

 предположил полную классификацию квантовых процессов в сильных гравитационных полях,
 построил самосогласованные космологические модели, учитывающие обратное влияние процессов поляризации вакуума и рождения частиц на макроскопическую эволюцию Вселенной,
 показал, что неустойчивость вакуума в сверхсильном гравитационном поле может быть одной из причин «Большого Взрыва»,
 теоретически исследован эффект возникновения гравитационного вакуумного конденсата (ГКВ), нарушающего симметрию пространства-времени замкнутой Вселенной. Показал, что в окрестности «Большого Взрыва» ГВК является существенным фактором, управляющим эволюцией Вселенной.
 предложил теорию Темной Энергии, как макроскопического эффекта квантовой гравитации — конденсации гравитонов на шкале горизонта нестационарной Вселенной.
 разработал неравновесную релаксационно-кинетическую теорию релятивистских фазовых переходов (РФП) в космологической плазме элементарных частиц,
 проведел совместный анализ РФП и глобальных КГД эффектов в замкнутой Вселенной. Теоретически установил возможность туннелирования Вселенной из равновесного состояния в неравновесное с последующим катастрофическим рождением частиц. На основе построенной теории предположен сценарий возникновения макроскопической Вселенной,
 исследовал расширенную версию Стандартной Модели фундаментальных взаимодействий, включая новые тяжелые синглентные кварки,
 предложил ускорительные эксперименты по поиску сигналов существования этих кварков,
 исследовал недиагональные нейтральные токи — процессы изменения типа (аромата) кварков при излучении нейтральных бозонов за счёт из взаимодействий с вакуумом,
 экспериментально исследовал процессы взаимодействия высокоэнергетических фотонов с нуклонами. Обнаружил эффект нарушения фотон-адронного скейлинга — анамально быстрый рост сечения взаимодействия с ростом энергии. Предложил теоретическую интерпретацию эффекта на основе представлений о множественности процесса фотоадронизации. Результаты этой работы включены в справочник по физике элементарных частиц («Particle Data Group. Review of Particle Physics»).
 исследовал предельные режимы рождения адронов, содержащих тяжелые c-кварки, на основе теорем аксиоматической квантовой теории поля. В 2006 г. работа учёного была включена в число десяти лучших работ по физике чармированных адронов.
 предложил мультиполюсную модель векторной доминантности для описания упругих [20] и переходных формфакторов нуклонов. В рамках этой теории дана полная количественная интерпретация всех экспериментальных данных, имеющихся к началу 2008 г.
 развивал новые эффективные математические методы описания взаимодействий легчайшей суперсимметричной частицы (нейтралино),
 разработал методы ультразвуковой спектроскопии высокотемпературных сверхпроводников.
 теоретически предсказал суперпозиции сверхпроводящих конденсатов и несобственную сверхпроводимость,
 изучил фазовые состояния сверхпроводящих плёнок с Р и D- спариванием.
 провёл обзор и методический анализ концепций современной физики и космологии, выдвинувший сложноструктурированный физический вакуум в качестве основного объекта исследований. Результаты исследований обобщены в монографии.

Научные труды 

 Г. М. Верешков , А. Н. Полтавцев. Эффект гравитационного обменного взаимодействия в космологическом фотонном газе, ЖЭТВ 71, стр. 3-12, 1976 год.
 Г.М. Верешков , Ю. C. Гришкан, С. В. Иванов, В. А. Нестеренко, А. Н. Полтавцев. Рождение частиц и поляризация вакуума в анизотропной Вселенной. ДАН СССР, т. 231, N 3, стр. 578-581, 1976 год.; Квантовые гравитационные эффекты в анизотропной Вселенной ЖЭТФ, т. 73, N 6, стр. 1985-2007, 1977 год.
 В. А. Бейлин, Г. М. Верешков , Ю. C. Гришкан, С. В. Иванов, В. А. Нестеренко, А. Н. Полтавцев. О квантовых гравитационных эффектах в изотропной Вселенной - ЖЭТФ, т. 78, N 6, стр. 2081-2098, 1980 год.
 Г. М. Верешков , Ю. C. Гришкан, С. В. Иванов, А. Н. Полтавцев. Влияние квантовых гравитационных процессов на эволюцию изотропной Вселенной - ЖЭТФ, т. 80 , N 5, стр. 1665-1676, 1981 год.
 Г. М. Верешков , Ю. C. Гришкан, А. В. Коротун, А. Н. Полтавцев. Распад физического вакуума как механизм возникновения горячей изотропной Вселенной; Проблемы теории гравитации и элементарных частиц, М. Энергоатомиздат, в. 17, стр. 41-86, 1986 год.
 V. A. Savchenko, T. P. Shestakova and G. M. Vereshkov . Quantum geometrodynamics of the Bianchi-IX model in extended phase space, Int. J. of Mod. Phys. A 14, 4473-4490, 1999 year.
 V. A. Savchenko, T. P. Shestakova and G. M. Vereshkov . Exact solution to the Schrodinger equation for the Bianchi-IX model, Int. J. of Mod. Phys. A 15, 3207-3220, 2000 year.
 G.Vereshkov et.al. Cosmological acceleration from virtual gravitons. Found. of Phys. V.38, p. 546-555, 2008.
 V.V.Burduzha,Yu.N.Ponomarev,O.D.Lalakulich, G.M.Vereshkov .The Tunneling, the Second Order Relativistic Phase Transitions and the Problem of the Macroscopic Universe Origin. Int. J. Mod. Phys. D5,N3,273-292(1996 )
 V.Burduzha, O.Lalakulich, Yu.Ponomarev and G.Vereshkov .New Scenario for the Early Evolution of the Universe.Physical Review D55, N12, 7340-7343 (1997).
 В.В.Бурдюжа, Г.М.Верешков , О.Д.Лалакулич,Ю.Н.Пономарёв, Сценарий начальной эволюции Вселенной, обеспечивающий наблюдаемое число частиц, Астрон. Ж. 75, N6, 805-817 (1998).
 В.А. Бейлин, Г. М. Верешков , В.И.Кукса.Матрица смешивания в модели с синглетным кварком. Ядерная физика 56, в.8, 186-196 (1993).
 В.А. Бейлин, Г. М. Верешков, В.И.Кукса.Эффективные вершины для нейтральных токов с изменением аромата в Стандартной модели и её расширениях. Ядерная физика 61, в.9, 1649-1660 (1998).
 В.А. Бейлин, Г. М. Верешков , В.И.Кукса.Смешивание синглетного кварка со стандартными и свойства новых мезонов. Ядерная физика 55, в.8, 2186-2192 (1992).
 В.А. Бейлин, Г. М. Верешков , В.И.Кукса.Недиагональные процессы рождения синглетных и обычных кварков. Ядерная физика 58, в.5, 931-938 (1995).
 В.А. Бейлин, Г. М. Верешков , В.И.Кукса.Нейтральные токи с изменением аромата в Стандартной модели и её расширениях с синглетным кварком, Физика элементарных частиц и атомного ядра N1, (2001).
 G.M.Vereshkov et al. Total cross section for photon nucleon interaction in the energy range s1/2 = 40 GeV - 250 GeV. Phys.Atom.Nucl.66, 565 (2003).
 Yu.F. Novoseltzev, G.M. Vereshkov. Estimation of charm production in diffractive in hadronic interaction at high energies. Nuclear Physics B, 151, 209 (2006).
 Yu.F. Novoseltzev, G.M. Vereshkov. On the total charm production cross section in hadronic interaction at high energies. J.Phys.G:Nucl.Part.Phys. 32, 915 (2006).
 G. Vereshkov and O. Lalakulich, Logarithmic corrections and soft photon phenomenology in the multipole model of the nucleon form factors, European Physical Journal A, Volume 34, Issue 2, p. 223-236.
 G. Vereshkov and N. Volchanskiy, Q2-evolution of nucleon-to-resonance transition form factors in a QCD-inspired vector-meson-dominance model, Physical Review D, vol. 76, Issue 7, id. 073007.
 V.Beylin, V.Kuksa, G.Vereshkov, R. S. Pasechnik, Diagonalization of the neutralino mass matrix and boson-neutralino interaction, Eur. Journ of Phys., 2008, V. 56, N 3, p. 395-405.
 В.И.Макаров, Г. М.Верешков , Ю.М.Гуфан, В.С.Клочко, О новых возможностях изучения фонного спектра кристаллов со структурой типа перовскита, Письма ЖЭТФ 52, N3, 793-795 (1990).
 В.И.Макаров, Г.М.Верешков , Ю.М.Гуфан,Ультразвуковая спектроскопия кристалла La2CuO4 в окрестности тетра-орто фазового перехода, Физика низких температур 18, N4, 412-416 (1992).
 А.М.Прохоров, Г.М. Верешков , Ю.М.Гуфан, Е.Г.Рудашевский, Основные состояния и спектры возмущений Бозе конденсата с нетривиальным спариванием, характеризуемым двумя параметрами порядка.Доклады РАН 341, N2, 190-194 (1995).
 Ю.М.Гуфан, Г.М.Верешков , Феноменологическая теория анизотропных aS+bD—конденсатов. Структура фаз и фазовые диаграммы, Кристаллография 40, N3, 397-403 (1995).
 Г.М.Верешков , Ю.М.Гуфан, И.Г.Левченко, И.Т.Окроашвили, Несобственная сверхпроводимость.Теория и экспериментальные следствия. Кристаллография 42, N1, 18-25 (1997).
 Yu.M.Gufan, G.M.Vereshkov ,P.Toledano,B.Mettout.R.Bouzerar,V.Lorman,Order-ParameterSymmetries,Phase Diagrams and Physical Properties of 2-Dimentional Unconventional Superconductors, 1. d-wave Pairing Superconductors. Phys. Rev. B 51, 9219-9227 (1995); Order-Parameter Symmetries,Phase Diagrams and Physical Properties of 2-Dimentional Unconventional Superconductors, 2.P-wave Pairing Superconductors. Phys. Rev. B 51,9228-9240 (1995).
 Н. Н. Латыпов, В. А. Бейлин, Г. М. Верешков. Вакуум, элементарные частицы и Вселенная. В поисках физических и философских концепций. М., изд. МГУ, 2001.

Источники 

 Верешков Григорий Моисеевич / Физический факультет РГУ  
 http://161.ru/text/newsline/851353.html

Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики России